Az adatok az országok vasúthálózatának hosszát mutatja meg. A hálózat hossza és a forgalom közt nincs közvetlen összefüggés.

Helyezés

Nincs adat

Vasút nélküli országok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  – Dubai Metro Építés alatt, várható megnyitás: 2009
 
 
 
 
 
 
 
  – Jelenleg építés alatt

Kapcsolódó szócikkek 
 Európai vasutak listája

Jegyzetek

Források
 

Vasúttal kapcsolatos listák